Pels Leusden ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Hans Pels-Leusden